krzyż kawalerski – w heraldyce jedna z form czteroramiennego krzyża o rozszerzających się ramionach oraz płaskich lub wklęsłych bokach ramion
 Krzyż Kawalerski – w falerystyce jedna z klas orderu, zwykle najniższa (V lub VI klasa), wieszany na wstążce na lewej piersi wśród innych medali i odznaczeń